A bark vagy Bark több dologra utalhat:

 Bark (hajó), egy vitorlástípus
 Bark (album), a Jefferson Airplane egy albuma.